Berlin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Berlin Township (Illinois)
 Berlin Township (Ionia County, Michigan)
 Berlin Township (St. Clair County, Michigan)
 Berlin Township (Minnesota)
 Berlin Township (New Jersey)
 Berlin Township (Cass County, North Dakota)
 Berlin Township (Sheridan County, North Dakota)
 Berlin Township (Wells County, North Dakota)
 Berlin Township (Delaware County, Ohio)
 Berlin Township (Erie County, Ohio)
 Berlin Township (Holmes County, Ohio)
 Berlin Township (Knox County, Ohio)
 Berlin Township (Mahoning County, Ohio)
 Berlin Township (Oklahoma)
 Berlin Township (Pennsylvania)